La VTB United League 2012-13 fue la quinta edición de la VTB United League, competición internacional de baloncesto creada con el objetivo de unir las ligas nacionales de los países del Este de Europa en una única competición. Participaron 20 equipos. El campeón fue el CSKA Moscú, que lograba así su cuarto título.

Equipos

Temporada regular

Grupo A

Grupo B

Playoffs

Octavos de final

|}

Cuartos de final

|}

Semifinales

|}

Final

|}

Galardones

Galardones de la temporada 
MVP:  E. J. Rowland (VEF Riga)
MVP de los Playoffs:  Victor Khryapa (CSKA Moscow)
Mejor Jugador Joven:  Sergey Karasev (Triumph Lyubertsy)

Premios por nacionalidad

MVP del mes

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial
 Temporada 2012-13 en eurobasket.com
 Temporada 2012-13 en realgm.com

Temporadas de la VTB United League
Baloncesto en 2012
Baloncesto en 2013